Eysenck ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Eysenck (1889–1972), deutscher Stummfilmschauspieler
 Hans Jürgen Eysenck (1916–1997), deutsch-britischer Psychologe
 Michael W. Eysenck (* 1944), britischer Psychologe
 Ruth Werner Eysenck (1893–1985), deutsche Schauspielerin; siehe Helga Molander
 Sybil Eysenck (1927–2020), britische Psychologin